Hadiya – popolo africano
 Hadiya – zona amministrativa della Regione delle Nazioni, Nazionalità e Popoli del Sud (Etiopia)
 Hadiya – comitato per lo sviluppo dei villaggi del distretto di Udayapur (Nepal)